

Musica
 Pars – brano musicale del 1978 scritto dal cantautore francese Jacques Higelin

Persone
 Asım Pars – ex cestista bosniaco naturalizzato turco
 Krisztián Pars – martellista ungherese
 William Pars – pittore inglese